Populacija je lahko:

 drug izraz za prebivalstvo, skupnost ljudi na določenem prostoru
 širše gledano je populacija skupina organizmov iste vrste, ki zaseda določen prostor v določenem času
 v statistiki je populacija skupina entitet, ki jo opisujemo s statističnimi metodami
 v astronomiji je zvezdna populacija skupina zvezd s podobno kemijsko zgradbo